El Príncipe Cristián de Nassau-Dillenburg (12 de agosto de 1688 en el Castillo de Dillenburg - 28 de agosto de 1739 en Straßebersbach, ahora parte de Dietzhölztal) fue el último gobernante (i.e. Fürst) de Nassau-Dillenburg de la línea que había empezado en 1606 con el Conde Jorge de Nassau-Dillenburg.

Biografía 
Sus padres eran el Príncipe Enrique de Nassau-Dillenburg (1641-1701) y su esposa, la Duquesa Dorotea Isabel de Legnica.

Después de la muerte de sus padres, su hermano mayor Guillermo II se hizo cargo de la educación de Cristián. Cristián y su Hofmeister, Gustav von Moltke, fueron enviados a Leiden, donde Cristián estudió entusiásticamente matemáticas en la universidad.

En 1708, Cristián se unió al Ejército holandés como mayor. El 16 de abril de 1711, fue promovido a coronel. Luchó con distinción con los holandeses contra los franceses durante la guerra de Sucesión Española. Después del Tratado de Utrecht de 1713, retornó a Alemania y residió en Hadamar. En 1711, Francisco Alejandro, el último Príncipe de Nassau-Hadamar había fallecido y su territorio había sido dividido entre las líneas otonianas de Nassau supervivientes: Nassau-Dietz, Nassau-Dillenburg y Nassau-Siegen.

En 1724, su hermano Guillermo II murió sin herederos varones y Cristián heredó Nassau-Dillenburg.

En 1731, murió el Príncipe Federico Guillermo II de Nassau-Siegen. Con su muerte, se extinguió la línea calvinista de Nassau-Siegen. Inicialmente, el gobierno de Nassau-Siegen fue asumido por Emmanuel Ignacio (1688-1735), un hermanastro menor de Guillermo Jacinto, quien había sido depuesto en 1707. Tras la muerte de Emmanuel Igancio en 1735, Nassau-Siegen fue dividido por las restantes líneas otonianas: Nassau-Dietz y Nassau-Dillenburg. Como jefe de la rama otoniana, Cristián concluyó un tratado de herencia en 1736 con Carlos Augusto, jefe de la línea de Walram: si una de las líneas se extinguía en línea masculina, la otra línea heredaría sus posesiones.

El Príncipe Cristián murió de una ataque de  el 28 de agosto de 1739 en Straßebersbach (ahora parte de Dietzhölztal). Como no tenía hijos, Nassau-Dillenburg fue dividido entre Guillermo IV de Nassau-Dietz y Guillermo Jacinto de Nassau-Siegen. Este último estaba en dificultades financieras y vendió su porción el 17 de febrero de 1742 a Guillermo IV por 40.000 táleros.

El Príncipe Cristián fue nombrado Caballero de la Orden de San Huberto.

Matrimonio 
En 1725, Cristián se casó con Isabel Carlota, hija del Príncipe Enrique Casimiro II de Nassau-Dietz.

Ancestros

Referencias 
 

Príncipes de Nassau
Casa de Nassau
Alemanes del siglo XVIII